500 złotych 1989 50. rocznica wojny obronnej narodu polskiego – okolicznościowa moneta pięćsetzłotowa PRL, o średnicy 29,5 mm, wprowadzona 16 sierpnia 1989 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita z okazji 50. rocznicy wybuch II wojny światowej
 500 złotych 1989 Władysław II Jagiełło – okolicznościowa moneta pięćsetzłotowa PRL, o średnicy 29,5 mm, wprowadzona 25 czerwca 1990 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita w ramach serii tematycznej: Poczet królów i książąt polskich